Школа № 5 имени К. Н. Чубаровой (Муниципальное Общеобразовательное Автономное Учреждение Средняя Общеобразовательная Школа № 5 города Свободного) – учреждение школьного образования, которое располагается в городе Свободном, в Амурской области, улица Чубаровых, дом № 17.

История школы 
Школа № 5 была основана 14 ноября 1914 года, как церковно-приходское училище. В 1917 году преобразована в Учительскую семинарию. В 1925 году преобразована в 4-х летнюю школу. Заведующим школы был назначен Анатолий Афанасьевич Чубаров. Под его руководством в школе в 20-х годах работал  пост «Охраны детства», в который входили представители от родителей, общественных организаций и школы. Пост занимался вопросами детского питания, улучшения быта школьника, оказывал помощь в организации уголков школьника дома. Оказывали помощь учителям в изготовлении наглядных пособий, руководили работой кружков. В школе был создан струнный оркестр, которым сначала руководил учитель пения Г. Таюрский, а затем А. А. Чубаров.

Коллектив учителей, под руководством А. А. Чубарова, добился хороших показателей в учебно-воспитательной и методической работе. Школа являлась центром методической работы учителей начальных классов города Свободного. За успехи в работе коллектив школы неоднократно награждался. В 1934 году школе № 5 было присвоено звание «Образцовой школы».

В начале 1943 года А. А. Чубаров уехал на фронт и директором школы стала его жена Клавдия Николаевна Чубарова. Она была талантливым и творческим учителем начальных классов. В 1947 году ее избрали депутатом Верховного Совета РСФСР, а также была награждена орденом «Знак почета», в 1949 – орденом трудового красного знамени, в 1954 – орденом Ленина, значком «Отличник народного просвещения». В школе она бессменно проработала учителем и директором 42 года (с 1922 по 1964). На стене здания школы была установлена мемориальная доска в ее честь, а улица Ломаная переименована в улицу имени Чубаровых.

В 1951 году школа была преобразована в 7-летнюю. В 1961 году стала 8-летней школой. В 1976 году преобразована в среднюю школу. Присвоено звание образцовой. С 1990 года является инновационной школой с углубленным изучением изобразительного искусства. В 2002 году школа праздновала 100-летний юбилей директора школы К. Н. Чубаровой.

Литература 

Подпоринова (Чубарова), Н. А. Далекое и близкое / Н. А. Подпоринова (Чубарова). – Свободный : Центр оперативной полиграфии, 2002. – 84 с.

Ссылки 
Сайт школы: https://svbsosh5.obramur.ru/

Статья на сайте «Свободная газета+»: http://sg.svob-gazeta.ru/novosti/arhiv-gazety/arhiv-gazety-2014-goda/-45-244-ot-13-11-2014/put-dlinoyu-v-100-let-proshla-nasha-shkola.html

Статья на сайте «Gzt-sv. Зейские огни, Свободный»: https://www.gzt-sv.ru/articles/18055-semya-istorii-goroda

Школы России